Butler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Gardiner Butler
 W. Ray Butler